Santa María Magdalena kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santa María Magdalena, Hidalgo, Actopan, 
 Santa María Magdalena Piñas, ort, Oaxaca, Pluma Hidalgo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar